Скрипач на крыше — название, имеющее несколько значений.

 «Скрипач на крыше» — бродвейский мюзикл.
 «Скрипач на крыше» — американский музыкальный кинофильм.
 Скрипач на крыше — скульптура в Харькове на площади Конституции.
 «Скрипач на крыше» (раньше — «Человек года») — премия Федерации еврейских общин России, вручаемая на ежегодном мероприятии, привязанном к Хануке.

Примечания